A Autoridade de Supervisão Financeira (;  pronúncia) é uma agência governamental sueca, tutelada pelo Ministério das Finanças. 
Está vocacionada para regular o mercado financeiro e as empresas operando nesse mercado, sendo responsável pela supervisão, regulação e concessão de autorizações.

 

Conta com 600 funcionários, na maioria juristas e economistas.

Ver também
Agências Governamentais da Suécia
Ministério das Finanças

Ligações externas
Página oficial

Agências governamentais da Suécia
Estocolmo
Finanças